Third Avenue (New York), een hoofdweg op Manhattan
Third Avenue (metrostation), een metrostation in New York